Bogaraš puede designar a:

 Bogaraš, un pueblo ubicado en el municipio de Bačka Topola, en el distrito de Bačka del Norte, en Serbia
 Bogaraš, un pueblo ubicado en el municipio de Senta, en el distrito de Banato del Norte, en Serbia